Надвратная башня Пикк-Ялг (, дословно: «Длинной ноги башня с воротами»; рус. «Надвратная башня больших Вышгородских ворот») — башня крепостной стены Таллина, столицы Эстонии, находящаяся в месте схождения улиц Пикк и Пикк-Ялг (). Одна из двух сохранившихся в Таллине надвратных башен; остальные были разрушены, так как утратили свои оборонительные функции и препятствовали дорожному движению. Памятник архитектуры. Надвратная башня имеет в основании трапециевидную форму (6,2 x 6,8 м) в отличие от боевых башен, которые обычно имеют подковообразную форму.

История 

Каменная башня была построена в XVII веке, видимо, на месте существовавшей там ранее деревянной башни. В 1380 году мастер Ливонского рыцарского ордена и правитель Эстонии с 1364 по 1385 Вильгельм фон Фримерсхайм дал разрешение на постройку каменных ворот.

По всей вероятности, в 1450 году башня была перестроена: её расширили, надстроили, по крайней мере, два оборонительных этажа, добавили лестничный проход. Возможно, был также построен открытый оборонительный этаж, так что каменная часть башни в этом случае превышала 20 метров. В 1454 году магистрат заплатил кузнецу Розенбергу за устройство ворот, а в 1455 кузнецу Клаусу Дененилу — за изготовление двух флюгеров.

В 1608 году была перестроена верхняя часть башни. В XIX веке в башне размещался военный гарнизон.

Башня была возведена жителями нижнего города с целью защиты бюргеров от произвола дворян и рыцарства, проживавших в верхней его части. За проезд через ворота в экипаже или повозке магистрат спрашивал высокую плату.
 
В настоящее время внутри башни располагаются жилые помещения и ателье.

См. также 
 Крепостные стены и башни Таллина

Примечания 

Пикк-Ялг
Старый город Таллина
Памятники культуры Эстонии